Francisca puede referirse a:

Arma 
 Francisca, arma, especie de hacha de guerra;

Nombre 
 Francisca, nombre de pila de mujer - variante femenina de Francisco:
 Paca, hipocorístico.

Santas y beatas 
 Francisca Romana (1384–1440), santa italiana - Festividad: 9 de marzo;
 Juana Francisca Frémyot de Chantal (1572-1641), santa (fundadora) francesa - Festividad: 12, 18, 21 de agosto;
 Francisca Javiera Cabrini (1850-1917), santa (monja) italiana-estadounidense - Festividad: 13 de noviembre, 22 de diciembre;

Edificios religiosos 
 Basílica de Santa Francesca Romana, Roma, Italia;

Nobleza 
 Francisca María de Borbón (1677-1749), noble;
 María Francisca de Braganza (1800-1834), infanta de España;
 Francisca de Braganza (1824-1898), princesa brasileña e infanta portuguesa;
 Isabel Francisca de Austria (1831-1903), archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia;
 Francisca de Orleans (1902-1953), noble;

Política 
 Francisca Zubiaga y Bernales (1803-1835), primera dama de Perú (1829-1833, 1838-1841);
 Dilian Francisca Toro (1959-), médica y política colombiana;

Artes 
 Ana Francisca Abarca de Bolea (1602-1685), poeta española;
 Francisca Aguirre (1930-), poeta y narradora española;
 Francisca Herrera Garrido (1869-1950), escritora española;
 Francisca Navarro (s. XIX), dramaturga española;
 Francisca Sarasate (18??-19??), escritora española;
 Francisca Imboden (1972-), actriz chilena;
 Francisca Lewin (1980-), actriz chilena;
 Francisca Valenzuela (1987-), cantante chilena;

Divisiones administrativas 
 Dona Francisca, municipio del estado de Rio Grande do Sul, Brasil;
 Villa Francisca, sector de la ciudad de Santo Domingo, República Domininaca (:w:en);

Cine 
 Francisca (1981), película de Manoel de Oliveira (:w:pt);

Uva 
 Tinta Francisca, variedad de uva (:w:en);